

Sigle 
 Vaterländische Front – partito politico austriaco
 Virtua Fighter – videogioco
 Voice frequency – frequenza voce nelle onde radio

Codici 
 VF – codice vettore IATA di Valuair
 VF – designazione degli squadroni della US Navy per Combat Squadron e Fighting Squadron

Letteratura 
 V.F. – organizzazione segreta presente nei libri di Una serie di sfortunati eventi

Altro 
 VF – abbreviazione di Pokémon Verde Foglia
 VF – targa automobilistica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (Italia)